Niemcy:
 Klettenberg – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Susanne von Klettenberg – niemiecka pisarka

Inne:
 Klettenberg – hrabstwo